Сулеймани — фамилия.

Известные носители 
 Сулеймани, Вальмир (род. 1996) — немецкий футболист, нападающий клуба «Ганновер 96».
 Сулеймани, Касем (1957—2020) — иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс».
 Сулеймани, Миралем (род. 1988) — сербский футболист, нападающий и атакующий полузащитник швейцарского клуба «Янг Бойз» и национальной сборной Сербии.
 Сулеймани, Хусейн (род. 1977) — саудовский футболист, защитник клуба «Аль-Наср».

См. также 
 Операция «Мученик Сулеймани»